lo zar Aleksej Michailovič Romanov, (Alessio I di Russia, 1629-1676)
 lo zarevic Aleksej Petrovič Romanov ( 28 febbraio 1690 – 7 luglio 1718) figlio di Pietro il Grande
 lo zarevic Aleksej Nikolaevič Romanov (12 agosto 1904-17 luglio 1918), figlio di Nicola II Romanov